Лофа́нт () — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Впервые описан в 1763 году. Ареал рода охватывает территорию юго-западной Азии от Турции до Монголии.

Многолетние травы.

Виды 
Известно 23 вида:
  — Иран
  — Иран
  — Иран
 Lophanthus chinensis Benth. — Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Сибирь (Бурятия, район Читы, Тува, район Иркутска)
 Lophanthus depauperatus (Benth.) Levin — Иран
 Lophanthus dschuparensis (Bornm.) Levin — Иран
 Lophanthus elegans (Lipsky) Levin — Афганистан, Таджикистан
 Lophanthus hedgei (Freitag) A.L.Budantzev — Афганистан
 Lophanthus iranshahrii (Rech.f.) A.L.Budantzev — Иран
 Lophanthus krylovii Lipsky — Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Казахстан, Алтай
 Lophanthus laxiflorus (Benth.) Levin — Иран
 Lophanthus michauxii (Briq.) Levin — Иран
 Lophanthus ouroumitanensis (Franch.) Kochk. & Zuckerw. — Афганистан, Таджикистан
 Lophanthus oxyodontus (Boiss.) Levin — Иран
 Lophanthus pinetorum (Aitch. & Hemsl.) Levin — Афганистан, Пакистан, западные Гималаи
 Lophanthus schrenkii Levin — Синьцзян-Уйгурский автономный район, Казахстан, Киргизия
 Lophanthus schtschurowskianus (Regel) Lipsky — Киргизия, Таджикистан
 Lophanthus sessilifolius (Bunge.) Levin — Иран, Пакистан
 Lophanthus subnivalis Lipsky — Киргизия, Таджикистан
 Lophanthus tibeticus C.Y.Wu & Y.C.Huang — Тибет
 Lophanthus tschimganicus Lipsky — Киргизия, Узбекистан
 Lophanthus turcicus Dirmenci, Yıldız & Hedge — Турция
 Lophanthus varzobicus Kochk. — Таджикистан

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Азии